Юбилейная:

 Юбилейная — строящаяся станция метро в Минске;
 Юбилейная — перспективная станция метро в Москве;
 Юбилейная — станция Си-Трейна в Калгари;
 Юбилейная — деревня в Свислочском районе Гродненской области, Белоруссия;
 Юбилейная — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, Казахстан;
 Юбилейная — кимберлитовая трубка и карьер алмазов в Якутии.

См. также